Nuit et brouillard désigne :
 Nuit et brouillard, une directive d'Adolf Hitler du  entraînant l'enlèvement et la disparition de nombreux opposants politiques des nazis ;
 Nuit et Brouillard, un documentaire d'Alain Resnais sur les camps d'extermination ;
 Nuit et Brouillard, une chanson  de Jean Ferrat de 1963 tirée de l'album homonyme Nuit et Brouillard en mémoire des victimes de ces mêmes camps ;
 Nuit et Brouillard, un livre de Violette Maurice, résistance française, en hommage aux femmes qu'elle a côtoyées dans les camps de concentration.

Voir aussi 
 Nacht und Nebel, un groupe de new wave belge actif dans les années 1980.